Lausanne-Sport is een Zwitserse sportclub uit Lausanne, een plaats in het Franstalige kanton Vaud. De club is vooral bekend vanwege zijn voetbalafdeling, maar is ook actief in atletiek, roeien en rolhockey. De eigenaar is Jim Ratcliffe met zijn Britse chemiebedrijf Ineos. De traditionele kleuren van de vereniging zijn blauw-wit.

Geschiedenis
De voetbalafdeling werd in 1896 opgericht als Montriond Lausanne en nam in 1920 de huidige naam aan. De club werd in 1913 voor het eerst kampioen en speelde heel de clubgeschiedenis op het hoogste niveau.

In het seizoen 1978/79 speelde Lausanne Sports in de tweede ronde van het Europa Cup III-toernooi tweemaal tegen Ajax, over twee wedstrijden wonnen de Amsterdammers met 5-0. Bij Lausanne speelden Burgener; Ryf, Gretler, Niggl, Parietti; Lei-Ravello, Cornioley, Favre; Künzli, Seiler, Diserens en reserve Guillaume. Trainer was Blasevic. Voor Ajax speelden Piet Schrijvers; Hans Erkens, Ruud Krol, Wim Meutstege, Jan Everse; Frank Arnesen, Dick Schoenaker, Sören Lerby; Tscheu La Ling, Ray Clarke, Simon Tahamata, en ook Geert Meijer. Trainer van Ajax was Cor Brom. Goals werden gescoord door Lerby; Erkens, Clarke (2) en Arnesen.

In 2002 degradeerde Lausanne-Sport naar de tweede klasse door een schuld van vier miljoen Zwitserse frank. Het gevolg was een faillissement en na 107 jaar hield de vereniging op te bestaan.

Op 13 juni 2003 werd opvolger Lausanne-Sport opgericht. De club ging van start in de vierde klasse. Het lukte twee keer op rij om te promoveren. In 2010 verloor Lausanne-Sport in de bekerfinale van landskampioen FC Basel (6-0) en plaatste zich voor het eerst sinds 2001 voor Europees voetbal. In Europa verbaasden de Zwitsers vriend en vijand door het grote Lokomotiv Moskou uit te schakelen in de play-offs van de UEFA Europa League. Hiermee plaatste de club zich als Zwitserse tweedeklasser voor de groepsfase van de Europa League.

In 2011 werd de club kampioen van de Challenge League en keerde zo terug naar het hoogste niveau. Drie jaar later volgde echter opnieuw degradatie naar de Challenge League. In het seizoen 2015/16 werd weer eens een kampioenschap behaald, waardoor het opnieuw naar de Super League steeg. Opnieuw hield de Franstalige club het maar twee seizoenen vol: het degradeerde in 2018 naar de Challenge League.

Op 13 november 2017 werd de vereniging overgenomen door Ineos, een Brits chemiebedrijf dat zich gevestigd heeft in Zwitserland. Het bedrijf van Jim Ratcliffe sprak de ambitie uit om zo snel mogelijk terug te keren in de Super League. Dat lukte in 2020. In hetzelfde jaar werd het nieuwe Stade de la Tuilière geopend dat plaats biedt aan 12.000 toeschouwers. Na twee seizoenen volgde toch weer degradatie.

Erelijst
Landskampioen
 1913, 1932, 1935, 1936, 1944, 1951, 1965
 Beker van Zwitserland
 Winnaar: 1935, 1939, 1944, 1950, 1962, 1964, 1981, 1998, 1999
 Finalist: 1937, 1946, 1947, 1957, 1967, 1984, 2000, 2010
 League Cup
 Finalist: 1981

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

Lausanne-Sport in Europa 

Lausanne-Sport speelt sinds 1936 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europacup I (1x)
1965/66
Europa League (1x)
2010/11
Europacup II (5x)
1962/63, 1964/65, 1967/68, 1981/82, 1998/99
UEFA Cup (6x)
1972/73, 1978/79, 1990/91, 1991/92, 1999/00, 2000/01
Intertoto Cup (2x)
1997, 2001
Jaarbeursstedenbeker (9x)
1955/58, 1958/60, 1960/61, 1961/62, 1963/64, 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71
Mitropacup (1x)
1936

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van FC Lausanne-Sport uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Roger Bocquet degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FC Lausanne-Sport in totaal 48 keer uit voor het Zwitserse nationale elftal.

Trainer-coaches

Team Vaud
Het onder-21 team van Lausanne Sport komt uit in de 1. Liga Classic onder de naam van Team Vaud.

Externe links
 Football department
 Athletics department
 Roller hockey department
 Rowing department
 eu-football

 
Zwitserse voetbalclub